

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Pod Górami – część wsi Miedzna Murowana w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Pod Górami – część wsi Muniakowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Pod Górami – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Pod Górami – część wsi Machnówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Pod Górami – osada wsi Opalenie w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Pod Górami – część wsi Mikułowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Pod Górami – część wsi Zagorzyce w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów